

Населені пункти та їхні частини
 Поромбкі — село в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Поромбкі — село в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поромбкі — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Поромбкі — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Поромбкі — частина села Нова Воля в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Поромбкі — частина села Кольонія-Верушовська в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Поромбкі — частина села Відорадз у гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Поромбкі — частина села Ґольцова в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поромбкі — частина села Лодиґовиці в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Поромбкі — частина села Лази в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки